Центральний фронт (Друга світова війна) — загальновійськове оперативно-стратегічне об'єднання радянських військ, що діяло на території Західної Росії та північної частини Лівобережної України з перервами з 26 липня по 24 серпня 1941 та 15 лютого до 20 жовтня 1943 року за часів німецько-радянської війни.
 Центральний фронт (Операція «Дунай») — загальновійськове оперативно-стратегічне об'єднання радянських військ та військ країн-сателітів, членів країн-членів Варшавського договору (окрім Румунії), що вторглися до Чехословаччини з метою окупації країни під час Празької весни.
 Центральний фронт ППО — оперативно-стратегічне об'єднання військ ППО у складі Червоної армії під час німецько-радянської війни з 24 грудня 1944 до кінця війни.

Див. також 
 Східний фронт (значення)
 Кавказький фронт (значення)
 Західний фронт (значення)
 Південний фронт (значення)
 Південно-Західний фронт (значення)
 Північно-Західний фронт (значення)

Фронти та групи армій